Бабелон () — французская фамилия.

 Бабелон, Эрнест Шарль Франсуа (1854—1924) — французский историк, нумизмат, глиптограф.
 Бабелон, Жан (1889—1978) — французский историк и нумизмат, сын Эрнеста Бабелона.
 Бабелон, Жан-Пьер (род. 1931) — французский историк, сын Жана Бабелона.

См. также 
 Бабел
 Вавилон

Примечания